Godeck ist der Familienname folgender Personen:

 Adelheid Godeck (1842–1885), deutsche Theaterschauspielerin 
 Else Godeck (1875–1960), deutsche Schauspielerin 
 Hans Godeck (1872–1960), deutscher Schauspieler 
 Otto Eduard Godeck (1838–1882), deutscher Theaterschauspieler